

Gastronomia 
 Borș – alimento della cucina romena

Geografia 
 Borș – località del Distretto di Bihor in Romania.
 Borș – località di residenza nella zona di Podil's'k, Oblast' di Odessa, Ucraina.

Persone 
 Sandu Borș (n. 1980) – calciatore romeno
 Valentin Borș (n. 1983) – calciatore romeno

Pagine correlate 
 Bors
 Borșa